Jones Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Jones Township (Greene County, Arkansas)
 Jones Township (Newton County, Arkansas)
 Jones Township (Scott County, Arkansas)
 Jones Township (Stone County, Arkansas)
 Jones Township (Iowa)
 Jones Township (Kansas)
 Jones Township (Minnesota)
 Jones Township (Oklahoma)
 Jones Township (Pennsylvania)
 Jones Township (South Dakota)